Ruja ist der Name mehrerer Ortschaften: 

 Ruja (Powiat Legnicki), Dorf in Niederschlesien, Polen; siehe Gmina Ruja
 Ruja (Sibiu), Dorf in Rumänien
 Ruja (Kijevo), Ort in Kroatien, Gespanschaft Šibenik-Knin
 Ruja (Gospić), Ort in Kroatien
 Ruja (Lettland), Ort im Valmieras rajons

Siehe auch:
 Ruia